Les riz parfumés sont des riz sélectionnés traditionnellement et réputés pour leur arôme naturel :
 basmati ;
 riz thaï ;
 riz kalanamak.

Le terme peut également désigner un mode de préparation culinaire d’accompagnement d’un plat de riz aromatisé par des légumes, condiments et épices.